

Geografia

Askham (Cumbria)
Askham (Nottinghamshire)
Askam and Ireleth

Askham (Sudafrica)